Astolfi ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Astolfi (1823–1900), italienischer Maler und Kupferstecher
 Christophe Astolfi (* 1977), französischer Jazzmusiker
 Italo Astolfi (1917–2004), italienischer Bahnradsportler
 Luis Astolfi (* 1959), spanischer Reitsportler